Пётр Ко́ган: Коган, Пётр Ильич (Эли-Бенционович) (литературный псевдоним Сторицын; 1877—1942) — русский поэт, театральный критик, журналист, меценат, издатель.
 Коган, Пётр Семёнович (1872—1932) — русский советский литературный критик и историк литературы.